Thévenot är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean de Thévenot (1633–1667), fransk forskningsresande
 Laurent Thévenot (född 1949), fransk sociolog
 Melchisédech Thévenot (1620–1692), fransk forskningsresande

Franska efternamn